Појам Констанције може да се односи на:
 Констанције I Хлор, римски император, отац Константина Великог
 Констанције II, римски император, син Константина Великог
 Констанције III, римски војсковођа и цар
 Констанције Гал, савладар цара Констанција II
 Констанције Рус, хришћански светитељ

Види још 
 Константин